Эге́рия:

 Эгерия (мифология) — римская нимфа воды.
 Эгерия (IV век) — средневековая писательница, пилигрим.
 Эгерия (растение) — род водных растений.
 (13) Эгерия — астероид.
 Эгерия (Звездные врата) — персонаж сериала Звёздные врата: SG-1, королева Ток'ра.
 Краеглазка Эгерия () — дневная бабочка из семейства Бархатниц.